Гексацианокобальтат(III) водорода — неорганическое соединение,
кислая комплексная соль кобальта и синильной кислоты
с формулой HCo(CN),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Действие концентрированной соляной кислоты на насыщенный раствор гексацианокобальтата(III) калия:

 При этом образуется гидрат переменного состава HCo(CN)•(0,3÷0,5)HO.

 Действие разбавленной серной кислоты на разбавленный раствор гексацианокобальтата(III) калия с последующим осаждением сульфата калия спиртом:

 При этом образуется гидрат состава HCo(CN)•5HO.

Физические свойства 
Гексацианокобальтат(III) водорода образует кристаллогидраты различного состава:
 HCo(CN)•(0,3÷0,5)HO — белые кристаллы гексагональной сингонии, параметры ячейки a = 0,6431 нм, c = 0,5695 нм, Z = 1;
 HCo(CN)•5HO — бесцветные гигроскопичные кристаллы, которые при 100°С начинают терять воду.

Растворяется в воде и этаноле, не растворяется в эфире.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 

кобальта
Соединения азота по алфавиту